The Rough and the Smooth – romanzo del 1951 di Robin Maugham
Il ruvido e il liscio (The Rough and the Smooth) – film statunitense del 1960 diretto da Robert Siodmak